Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BMW Malaysian Open 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. April 2014 stattfand; wobei sich sechs Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Kuala Lumpur